Río Lor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río del Oro (vattendrag i Spanien), Asturien, Province of Asturias, 
 Río Lor (vattendrag i Spanien), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar